Cet article est une liste des États souverains classés en fonction de leur taux d'inflation, incluant les entités listées dans les normes ISO 3166-1.
Le taux d'inflation est défini par l'évolution des prix des biens et services consommés par les ménages d'une année sur l'autre en pourcentage.
Cette liste est basée sur les statistiques de la Banque mondiale.

Références 

Liste de pays
Inflation